Чемпионат Европы по футболу 1984 среди юношей до 18 лет — 37-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей, который прошёл в СССР c 25 мая по 3 июня 1984 года. Венгры в 3-й раз в своей истории стали чемпионами. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1985.

Квалификационный этап 
В квалификационном раунде приняли участие 31 юношеская сборная стран Европы, которые были разбиты на 15 групп. Победитель каждой группы выходил в финальный этап. Сборная СССР, как хозяин финального турнира, квалифицировалась на чемпионат автоматически.

Группа 8

Остальные группы 

|}

1Матч Нидерланды — Люксембург в Эймёйдене завершился со счётом 1:0, но хозяевам было присуждено техническое поражение 0:3 за бросание фанатами пиротехники на поле и ранение фейерверком вратаря сборной Люксембурга.

Финальный этап

Участники 

СССР: Вратари – Андрей Мананников («Памир»), Игорь Кутепов («Металлист»)
Защитники – Гела Кеташвили («Динамо» Тб), Сосо Чедия («Динамо» Тб), Владимир Горилый («Динамо» К), Игорь Спельников («Нистру»), Сергей Колотовкин («Зенит» Л)
Полузащитники – Александр Иванов («Металлист»), Вальдас Иванаускас («Жальгирис»), Сергей Художилов («Днепр»), Андрей Мох (ЦСКА), Вячеслав Медвидь («Металлист»), Дмитрий Кузнецов (ЦСКА), Игорь Скляров (СКА Р/Д)
Нападающие – Геворк Степанян («Арарат»), Арманд Зейберлиньш (СКА Р/Д), Владимир Татарчук («Динамо» К), Александр Есипов («Металлист»), Олег Кужлев («Спартак» М), Роландас Бубляускас («Жальгирис»).
Главный тренер – Сергей Мосягин. Помощник главного тренера – Борис Игнатьев.

Олег Малюков («Памир»), Пётр Нейштетер («Зенит» Л), Виталий Тищенко («Черноморец»), Юрий Миколаенко («Динамо» К), Геннадий Савко (СКА Од), Олег Крушин ("Текстильщик" Иваново)..

Групповой этап 
16 участников финального турнира были разбиты на четыре группы. Победитель каждой группы выходил в раунд плей-офф. Игры в группах прошли 25, 27 и 29 мая. Матчи группы «A» были проведены в Ленинграде, матчи группы «B» — в Киеве, матчи группы «C» — в Москве, матчи группы «D» — в Минске.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в СССР
Футбол в Европе в 1984 году
Май 1984 года
Июнь 1984 года
Чемпионаты Европы в СССР
Чемпионаты Европы в 1984 году